17-ий чемпіонат України з футболу серед команд вищої ліги тривав з 13 липня 2007 року по 17 травня 2008 року. Офіційна назва турніру — Біола-Чемпіонат України з футболу 2007/2008.

Учасники 

У вищій лізі 17-го чемпіонату України з футболу взяли участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}
Рішенням САС від 2 серпня 2013 року команда «Металіст» позбавлена бронзових медалей чемпіонату.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Склади команд

Стадіони

Загальна статистика чемпіонату

Посилання 
 Вища ліга 2007/2008 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2007/2008 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2007/2008 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: друга ліга
 Кубок України з футболу 2007—2008

2007 у футболі
2008 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2007 в українському спорті
2008 в українському спорті